O Campeonato Carioca de Basquete de 1955 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

O  venceu os 2 turnos e se tornou campeão estadual em 1955.

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações Externas 
Site Oficial da BasketRio

1955
Esporte no Brasil em 1955
1955 no basquetebol